Zgromadzenie Narodowe – jedna z najczęściej spotykanych nazw parlamentów lub ich izb.

W Polsce:
 Zgromadzenie Narodowe – organ konstytucyjny złożony z członków polskiego Sejmu i Senatu.

Parlamenty jednoizbowe:
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Angoli
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Armenii
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Azerbejdżanu
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Bangladeszu
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Beninu
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Bułgarii
 Zgromadzenie Narodowe – de facto jednoizbowy parlament Botswany
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Burkina Faso
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Czadu
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Dżibuti
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Ekwadoru
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Erytrei
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Gambii
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Gwinei
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Gujany
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Kamerunu
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Kenii
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Kuwejtu
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Korei Południowej
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Laosu
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Malawi
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Mali
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Mauritiusa
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Nikaragui
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Nigru
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Republiki Serbskiej
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Republiki Środkowoafrykańskiej
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Republiki Zielonego Przylądka
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Saint Kitts i Nevis
 Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbii – jednoizbowy parlament Serbii
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Seszeli
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Surinamu
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Tanzanii
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Togo
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Wenezueli
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Węgier
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Wietnamu
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
 Zgromadzenie Narodowe – jednoizbowy parlament Zambii

Parlamenty dwuizbowe:
 Zgromadzenie Narodowe – dwuizbowy parlament Afganistanu
 Zgromadzenie Narodowe – dwuizbowy parlament Bahrajnu
 Zgromadzenie Narodowe – dwuizbowy parlament Białorusi
 Zgromadzenie Narodowe – dwuizbowy parlament Belize
 Zgromadzenie Narodowe – dwuizbowy parlament Haiti
 Zgromadzenie Narodowe – dwuizbowy parlament Japonii
 Zgromadzenie Narodowe – dwuizbowy parlament Jordanii
 Zgromadzenie Narodowe – dwuizbowy parlament Nigerii
 Zgromadzenie Narodowe – dwuizbowy parlament Tajlandii
 Zgromadzenie Narodowe – dwuizbowy parlament Tunezji

Izby niższe parlamentów:
 Zgromadzenie Narodowe – izba niższa parlamentu Burundi
 Zgromadzenie Narodowe – izba niższa parlamentu Demokratycznej Republiki Konga
 Zgromadzenie Narodowe – izba niższa parlamentu Francji
 Zgromadzenie Narodowe – izba niższa parlamentu Gabonu
 Zgromadzenie Narodowe – izba niższa parlamentu Kambodży
 Zgromadzenie Narodowe – izba niższa parlamentu Konga
 Zgromadzenie Narodowe – izba niższa parlamentu Madagaskaru
 Zgromadzenie Narodowe – izba niższa parlamentu Mauretanii
 Zgromadzenie Narodowe – izba niższa parlamentu Namibii
 Zgromadzenie Narodowe – izba niższa parlamentu Pakistanu
 Zgromadzenie Narodowe – izba niższa parlamentu Republiki Południowej Afryki
 Zgromadzenie Narodowe – izba niższa parlamentu Senegalu
 Zgromadzenie Narodowe – izba niższa parlamentu Słowenii
 Zgromadzenie Narodowe – izba niższa parlamentu Sudanu
 Zgromadzenie Narodowe – izba niższa parlamentu Wybrzeża Kości Słoniowej

Izby wyższe parlamentów:
 Zgromadzenie Narodowe – izba wyższa parlamentu Tadżykistanu